Simpelius ist ein Einschlagkrater im äußersten Süden der Mondvorderseite, südöstlich des Kraters Manzinus und südwestlich von Moretus.
Der Kraterrand ist erodiert und das Innere ist eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem schottischen Jesuiten und Mathematiker Hugo Sempilius offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Simpelius auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)